Storvask - Hvem er stærkest er en dansk animationsfilm fra 2010 instrueret af Kassandra Wellendorf og efter manuskript af Jacob Wellendorf.

Handling 
Instruktøren Kassandra Wellendorf har med animationsfilmene »Storvask« skabt en række små fortællinger, der tager udgangspunkt i fantasien om, at vasketøj har sit eget liv bag vaskemaskinens rude. Wellendorf skaber et surrealistisk univers, hvor vaskemaskinens rum forvandler sig til et ishav, en garnjungle, en pjaltetøjsverden, en legeplads eller et farligt undervandsunivers.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Kortfilm fra Danmark
Animationsfilm fra Danmark
Danske film fra 2010